Друскининкай — топоним:

Литва 
 Друскининкай — курортный город на юге Литвы, административный центр Друскининкайского самоуправления.
  — деревня в Райтининкайском старостве Алитусского района.
  — деревня в Лайнавском старостве Шальчининкайского района.